Василий Бебутов: князь Бебутов, Василий Григорьевич (1864—после 1918) — генерал-майор (1917).
 князь Бебутов, Василий Осипович (1791—1858) — генерал от инфантерии (1857), герой Крымской войны.